Landkreis Oelsnitz ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Oelsnitz (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Oelsnitz
 Landkreis Oelsnitz (1990–1995), siehe Kreis Oelsnitz